Троцкая волость:
 Троцкая волость — в Можгинском уезде.
 Троцкая волость — в Троцком уезде.